El término esbozo puede referirse:

 a un croquis, un diseño simplificado, hecho con instrumentos de dibujo, de la imagen de un lugar o de alguna idea;
 en la pintura, en la arquitectura, en la escultura y en las artes gráficas, a un boceto, el proyecto o esquema o la prueba primera que se realiza antes de la obra definitiva;
 en la terminología de la propia Wikipedia, a un esbozo, un artículo muy breve.